Sandskär (Haparanda); een eiland vallende onder Haparanda, Zweden
Sandskär (Luleå); een eiland vallende onder Luleå, Zweden
een eiland vallend onder de gemeente Kökar, Åland.
een eiland vallend onder de gemeente Geta, Åland.
een eiland vallend onder de gemeente Sottunga, Åland.